В статистике взаимодействие может возникнуть при рассмотрении отношений между тремя или более переменными и описывает ситуацию, в которой влияние одной причинной переменной на результат зависит от состояния другой причинной переменной (то есть когда влияния обеих причинных переменных не аддитивны). Хотя понятие взаимодействия обычно рассматривается с точки зрения причинно-следственных связей, оно может также описывать непричинные связи. Взаимодействия часто рассматриваются в контексте регрессионного анализа или факторных экспериментов.

Наличие взаимодействий может иметь важные последствия для интерпретации статистических моделей. Если две представляющие интерес переменные взаимодействуют, отношение между каждой из взаимодействующих переменных и третьей «зависимой переменной» зависит от значения другой взаимодействующей переменной. На практике это затрудняет прогнозирование последствий изменения значения переменной, особенно если переменные, с которыми она взаимодействует, трудно измерить или трудно контролировать.

Понятие взаимодействия тесно связано с понятием модерации, которое распространено в социальных исследованиях и исследованиях в области здравоохранения. Взаимодействие между объясняющей переменной и переменной окружающей среды предполагает, что эффект объясняющей переменной был смягчён или изменён переменной окружающей среды.

Введение 
Переменная взаимодействия или характеристика взаимодействия — это переменная, созданная из исходного набора переменных, чтобы попытаться представить либо все присутствующее взаимодействие, либо некоторую их часть. В исследовательском статистическом анализе обычно используются результаты исходных переменных в качестве основы для проверки наличия взаимодействия с возможностью замены других более реалистичных переменных взаимодействия на более позднем этапе. Когда имеется более двух объясняющих переменных, создается несколько переменных взаимодействия, при этом парные произведения представляют собой парные взаимодействия, а произведения более высокого порядка представляют взаимодействия более высокого порядка.

Таким образом, для результата Y и двух переменных x1 и x2 аддитивная модель будет иметь следующее представление:

 

В отличие от этого,

 

является примером модели с взаимодействием между переменными x1 и x2 («ошибка» означает случайную величину, значение которой равно тому, на сколько Y отличается от ожидаемого значения Y). Часто модели представлены без члена взаимодействия , но это смешивает основной эффект и эффект взаимодействия (то есть без указания члена взаимодействия не исключено, что любой найденный основной эффект на самом деле обусловлен взаимодействием).

В моделировании

В дисперсионном анализе 
Простым примером возникновения взаимодействия является двухфакторный эксперимент, проанализированный с использованием дисперсионного анализа (ANOVA). Предположим, у нас есть два бинарных фактора A и B. Например, эти факторы указывают на то, проходил ли пациент какой-либо из двух видов лечения, причём лечение применялось либо по отдельности, либо в комбинации. Затем мы можем рассмотреть среднюю реакцию на лечение (например, уровни симптомов после лечения) для каждого пациента в зависимости от назначенной комбинации лечения. В следующей таблице показана одна из возможных ситуаций:

В этом примере между двумя видами лечения нет взаимодействия: их эффекты аддитивны. Причина заключается в том, что разница в среднем результате между субъектами, получающими лечение А, и теми, кто не получает лечения А, составляет −2 независимо от того, получают ли они лечение B (−2 = 4 − 6) или нет (−2 = 5 − 7). Обратите внимание, что из этого автоматически следует, что разница в среднем результате между субъектами, получающими лечение B, и теми, кто не получает лечение B, одинакова независимо от того, получают ли они лечение A (7 − 6 = 5 − 4).

Напротив, если наблюдаются следующие средние результаты

тогда прослеживается взаимодействие между методами лечения: их эффекты не аддитивны. Предположим, что большее число соответствует лучшему результату. В этой ситуации лечение B в среднем полезно, если субъект при этом не получает лечение A, но в среднем вредно, если его назначают в сочетании с лечением A. Лечение А в среднем полезно независимо от того, назначается ли при этом лечение B, но оно более эффективно как в абсолютных, так и в относительных величинах, если применяется отдельно, а не в сочетании с лечением B. Подобные наблюдения сделаны для этого конкретного примера в следующем разделе.

Качественные и количественные взаимодействия 
Во многих случаях полезно различать качественные и количественные взаимодействия. Количественное взаимодействие между А и В — это ситуация, когда степень влияния В зависит от значения А, но направление влияния В постоянно для всех А. Качественное взаимодействие между А и В обозначает ситуацию, когда и степень, и направление влияния каждой переменной могут зависеть от значения другой переменной.

В приведённой ниже таблице слева показано количественное взаимодействие — лечение А приносит пользу как при назначении В, так и при его отсутствии, но польза больше, когда В не применяется (то есть когда назначается только А). Таблица средних справа показывает качественное взаимодействие. А вредно, когда назначено B, но полезно, когда B не применяется. Обратите внимание, что если мы рассмотрим выгоду от В на основе того, дано ли А, то интерпретация будет той же.

Различие между качественными и количественными взаимодействиями зависит от порядка, в котором рассматриваются переменные (в то же время свойство аддитивности инвариантно к порядку переменных). В следующей таблице, если мы сосредоточимся на результате лечения А, получим количественное взаимодействие: назначение лечения А улучшит результат в среднем независимо от того, проводится ли лечение B или нет (хотя польза больше, если проводится только лечение А). Однако, если мы сосредоточимся на результате лечения B, возникает качественное взаимодействие: если применить лечение B к субъекту, который уже получает лечение A, это (в среднем) ухудшит ситуацию, в то время как применение лечения B к субъекту, который не получает лечение лечение А, в среднем улучшит результат.

Аддитивность единичного лечения 
В своей простейшей форме предположение об аддитивности единичного лечения гласит, что наблюдаемая реакция yij экспериментальной единицы i при получении лечения j может быть записана как сумма yij = yi + tj. Предположение об аддитивности единичного лечения подразумевает, что каждое лечение оказывает точно такой же аддитивный эффект на каждую экспериментальную единицу. Поскольку любая данная экспериментальная единица может подвергаться только одному из видов лечения, предположение об аддитивности единичного лечения является гипотезой, которую нельзя напрямую опровергнуть, согласно Коксу и Кемпторну.

Однако многие последствия аддитивности единичного лечения могут быть фальсифицированы. Для рандомизированного эксперимента предположение об аддитивности лечения подразумевает, что дисперсия постоянна для всех видов лечения. Поэтому, напротив, необходимым условием аддитивности единичного лечения является постоянство дисперсии.

Свойство аддитивности единичного лечения не является инвариантным при изменении масштаба, поэтому статистики часто используют преобразования для достижения аддитивности единичного лечения. Если ожидается, что переменная результата будет следовать параметрическому семейству вероятностных распределений, то статистик может указать (в протоколе эксперимента или обсервационного исследования), что результаты должны быть преобразованы для стабилизации дисперсии. Во многих случаях статистик может указать, что к результатам должны применяться логарифмические преобразования, которые, как считается, следуют мультипликативной модели.

Предположение об аддитивности единичного лечения было сформулировано Кемпторном и Коксом в плане эксперимента. Использование Кемпторном аддитивности единичного лечения и рандомизации аналогично основанному на схеме анализу выборки конечного обследования населения.

В последние годы распространено использование терминологии Дональда Рубина, которая использует контрфактуалы. Предположим, мы сравниваем две группы людей по некоторому атрибуту y. Например, первая группа может состоять из людей, получающих стандартное лечение от какого-либо заболевания, а вторая группа состоит из людей, получающих новое лечение с неизвестным эффектом. С «контрфактической» точки зрения мы можем рассмотреть человека, чей атрибут имеет значение y, если этот человек принадлежит к первой группе, и чей атрибут имеет значение τ(y), если человек принадлежит ко второй группе. Предположение об «аддитивности единичного лечения» состоит в том, что τ(y) = τ, то есть «результат лечения» не зависит от y. Поскольку мы не можем наблюдать одновременно и y, и τ(y) для данного человека, это невозможно проверить на индивидуальном уровне. Однако аддитивность единичного лечения подразумевает, что кумулятивные функции распределения F1 и F2 для двух групп удовлетворяют F2(y) = F1(у − τ), если отнесение людей к группам 1 и 2 не зависит от всех других факторов, влияющих на y (то есть нет спутывающих переменных). Отсутствие аддитивности единичного лечения можно рассматривать как форму взаимодействия между назначенным лечением (например, в группу 1 или 2) и исходным или необработанным значением y.

Категориальные переменные 
Иногда взаимодействующие переменные представляют собой категориальные переменные, а не действительные числа, и тогда исследование можно рассматривать как проблему дисперсионного анализа. Например, члены населения могут быть классифицированы по религии и роду занятости. Если мы хотим предсказать рост человека, основываясь только на религии и роде занятости человека, простая аддитивная модель, то есть модель без взаимодействия, добавит к общему среднему росту поправку на определенную религию и другую поправку на конкретную профессию. Модель с взаимодействием, в отличие от аддитивной модели, может добавить дополнительную корректировку «взаимодействия» между этой религией и этой профессией. Этот пример может натолкнуть на подозрение, что слово «взаимодействие» только в вводит в заблуждение.

Статистически наличие взаимодействия между категориальными переменными обычно проверяется с использованием формы дисперсионного анализа (ANOVA). Однако, если одна или несколько переменных являются непрерывными по своей природе, их обычно тестируют с использованием модерируемой множественной регрессии. Такое название она получила, потому что модератор — это переменная, влияющая на силу связи между двумя другими переменными.

Разработанные эксперименты 
Гэнъити Тагути утверждал, что взаимодействия могут быть устранены из системы путём соответствующего выбора переменной результата и преобразования. Однако Джордж Бокс и другие доказывали, что в целом это не так.

Размер модели 
Если дано n предикторов, количество членов в линейной модели, которая включает константу, каждый предиктор и каждое возможное взаимодействие, равно . Поскольку эта величина растёт экспоненциально, она легко становится непрактично большой. Одним из способов ограничения размера модели является ограничение порядка взаимодействий. Например, если разрешены только двусторонние взаимодействия, число членов становится равным . В таблице ниже показано количество членов для каждого количества предикторов и максимальный порядок взаимодействия.

В регрессии 
Наиболее общий подход к моделированию эффектов взаимодействия предполагает регрессию, начиная с приведенного выше элементарного варианта:

 

где член взаимодействия  может быть сформирован явно путем умножения двух (или более) переменных или неявно с использованием факториальной нотации в современных статистических пакетах, таких как Stata. Компоненты x1 и x2 могут быть измерениями или фиктивными переменными {0,1} в любой комбинации. Взаимодействия, включающие фиктивную переменную, умноженную на переменную измерения, называются фиктивными переменными наклона, поскольку они оценивают и проверяют разницу наклонов между группами 0 и 1.

Когда переменные измерения используются во взаимодействиях, часто желательно работать с центрированными версиями, где среднее значение переменной (или какое-либо другое разумно центральное значение) устанавливается равным нулю. Центрирование может сделать основные результаты в моделях взаимодействия более интерпретируемыми, поскольку оно снижает мультиколлинеарность между членом взаимодействия и основными результатами. Например, коэффициент a в приведённом выше уравнении представляет результат x1 при x2 равном нулю.

Регрессионные подходы к моделированию взаимодействия являются очень обобщёнными, поскольку они могут включать дополнительные предикторы и множество альтернативных спецификаций или стратегий оценки, выходящих за рамки обычного метода наименьших квадратов. Устойчивые, квантильные и модели со смешанными эффектами (многоуровневые) являются одними из возможностей, как и обобщённое линейное моделирование, охватывающее широкий диапазон категориальных, упорядоченных, подсчитываемых или иным образом ограниченных зависимых переменных. На графике показано взаимодействие образования и политики на основе взвешенного по вероятности логистического регрессионного анализа данных опроса.

Графики взаимодействия 
Графики взаимодействия показывают возможные взаимодействия между переменными.

Пример: Взаимодействие видов и температуры воздуха и их влияние на температуру тела 
Рассмотрим исследование температуры тела разных видов при разной температуре воздуха в градусах Фаренгейта. Данные представлены в таблице ниже.

График взаимодействия может использовать либо температуру воздуха, либо виды в качестве оси x. Второй фактор представлен линиями на графике взаимодействия.

Существует взаимодействие между двумя факторами (температура воздуха и вид) в их влиянии на результат (температура тела), поскольку влияние температуры воздуха зависит от вида. Взаимодействие указано на графике, потому что линии не параллельны.

Пример: влияние тяжести инсульта и лечения на выздоровление 
В качестве второго примера рассмотрим клиническое исследование взаимодействия между тяжестью инсульта и эффективностью лекарственного средства для выживания пациентов. Данные представлены в таблице ниже.

На графике взаимодействия линии для групп с лёгким и умеренным инсультом параллельны, что указывает на то, что препарат оказывает одинаковое действие в обеих группах, поэтому взаимодействия нет. Линия для группы тяжёлого инсульта не параллельна другим линиям, что указывает на наличие взаимодействия между тяжестью инсульта и влиянием препарата на выживаемость. Линия для группы тяжёлого инсульта горизонтальная, что указывает на то, что среди этих пациентов нет разницы в выживаемости между лечением препаратом и плацебо. В то же время линии для групп с лёгким и умеренным инсультом наклонены вправо вниз, что указывает на то, что среди этих пациентов группа плацебо имеет более низкую выживаемость, чем группа, получавшая лекарство.

Проверка гипотез для взаимодействий 
Дисперсионный анализ и регрессионный анализ используются для проверки значительных взаимодействий.

Пример: Взаимодействие температуры и времени при выпечке печенья 
Влияет ли температура выпечки и время в духовке на качество печенья? В таблице представлены данные для 8 порций печенья.

Данные показывают, что качество печенья лучше, когда либо (i) температура высокая и время в духовке короткое, либо (ii) температура низкая и время в духовке продолжительное. Если печенье оставить в духовке на длительное время при высокой температуре, печенье подгорит и его качество будет низким.

Из графика и данных видно, что линии не параллельны, что указывает на наличие взаимодействия. Это можно проверить с помощью дисперсионного анализа (ANOVA). Первая модель ANOVA не будет включать член взаимодействия. То есть первая модель ANOVA игнорирует возможное взаимодействие. Вторая модель ANOVA будет включать член взаимодействия. То есть вторая модель ANOVA явно выполняет проверку гипотезы для взаимодействия.

Модель ANOVA 1: нет члена взаимодействия; качество ~ температура + время 

В модели ANOVA, игнорирующей взаимодействие, ни температура, ни время не оказывают существенного влияния на результат (p=0,91), что является явно неверным выводом. Более подходящая модель ANOVA должна проверять возможное взаимодействие.

Модель ANOVA 2: включает член взаимодействия; качество ~ температура * время 

Член взаимодействия температура: время является значительным (p=0,000180). Основываясь на проверке взаимодействия и графике взаимодействия, можно сделать вывод, что влияние времени на качество зависит от температуры и наоборот.

Примеры 
Реальные примеры взаимодействия включают в себя:

 Взаимодействие между добавлением сахара в кофе и перемешиванием кофе. Ни одна из двух отдельных переменных не оказывает большого влияния на сладость, но их комбинация оказывает влияние.
 Взаимодействие между добавлением углерода в сталь и закалкой. Ни один из двух по отдельности не оказывает большого влияния на силу, но их комбинация даёт значительный эффект.
 Взаимодействие между курением и вдыханием асбестовых волокон: и то, и другое повышает риск рака лёгких, но воздействие асбеста многократно увеличивает риск развития рака у курильщиков и некурящих. Здесь совместный эффект вдыхания асбеста и курения выше, чем сумма обоих эффектов.
 Взаимодействие между генетическими факторами риска диабета 2 типа и диетой (в частности, «западной» диетой). Было показано, что западная модель питания увеличивает риск диабета у субъектов с высоким «показателем генетического риска», но не у других субъектов.
 Взаимодействие между образованием и политической ориентацией, влияющее на общественное восприятие изменения климата. Например, опросы в США часто обнаруживают, что признание реальности антропогенного изменения климата повышается с образованием среди умеренных или либеральных респондентов опроса, но снижается с образованием среди наиболее консервативных. Было замечено, что подобные взаимодействия влияют на некоторые не связанные с климатом науки или представления об окружающей среде и работают с научной грамотностью или другими показателями знаний вместо образования.

См. также 
 Дисперсионный анализ
 Факторный эксперимент
 Линейная регрессия
 Взаимодействие

Примечания

Литература 
 Cox, David R. and Reid, Nancy M. (2000) The theory of design of experiments, Chapman & Hall/CRC. ISBN 1-58488-195-X

Ссылки 
  
 Credibility and the Statistical Interaction Variable: Speaking Up for Multiplication as a Source of Understanding
 Fundamentals of Statistical Interactions: What is the difference between «main effects» and «interaction effects»?

Планирование эксперимента
Регрессионный анализ